45-й окремий стрілецький батальйон (45 ОСБ) – підрозділ у підпорядкуванні Оперативного командування «Північ» Сухопутних військ ЗСУ.

Історія 
Батальйон створено в кінці квітня 2022 року. Кістяк особового складу склали військовослужбовці добровольчого батальйону «Штурм», що був створений з початком повномасштабного вторгнення і приймав участь в обороні Києва та інших боях на півночі України.

З червня 2022 року, після доукомплектовання мобілізованими і вишколу на полігоні, батальйон виконує бойові задачі на сході України.

Структура

Командування

Див. також 

 Структура сухопутних військ
 Механізовані війська

Примітки

Посилання